Johann Adam Knipper ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Knipper der Ältere (1746–1811), deutscher Architekt und Baumeister
 Johann Adam Knipper der Jüngere (1784–1870), deutscher Architekt und Baumeister